T – diciottesima lettera dell'alfabeto italiano e ventesima dell'alfabeto latino
Т – lettera dell'alfabeto cirillico
T – lettera dell'alfabeto greco

Biochimica 
 T – nella codifica degli amminoacidi ordinari, simbolo della treonina
 T – nella codifica degli acidi nucleici, simbolo della timina

Chimica 
 T – simbolo del trizio, un isotopo dell'idrogeno
 T – simbolo di tossico nei simboli di rischio chimico

Fisica 
 t – variabile del tempo
 t – simbolo per il quark top
 T – variabile della temperatura
 T – variabile del periodo (vedi frequenza)
 t – una delle tre variabili di Mandelstam

Sport 
 T (o anche OT) – abbreviazione di offensive tackles, un ruolo delle squadre di football americano

Informatica 
 T – linguaggio di programmazione
 Flip-flop T (Toggle) – memoria volatile molto veloce

Latino 
 T. – nell'antica Roma, abbreviazione del praenomen "Titus"

Matematica 
 T – simbolo del massimo elemento di un reticolo (da top)
 T e il segno di T capovolta vengono talora usati, in algebra, per denotare operazioni binarie.
 T – nella logica matematica, simbolo utilizzato per definire una preposizione composta

Metrologia 
 T – simbolo del tesla, l'unità derivata SI della densità di flusso magnetico
 T – simbolo che abbrevia tera, prefisso SI che esprime il fattore 1012
 t – abbreviazione per tonnellata, pari a 1000 chilogrammi

Musica 
 T –  album dei Funker Vogt del 2000
 T – album dei TVXQ del 2008
 T – album dei Teflon Brothers del 2009

Statistica 
 Distribuzione t di Student